Última Esperanza hace referencia a varios artículos:

Lugares
Provincia de Última Esperanza
Seno Última Esperanza
Departamento de Última Esperanza

Además
La última esperanza, una telenovela mexicana.